Ilha, mot signifiant « île » en portugais, peut désigner :
au Portugal :
Ilha, paroisse civile de la municipalité de Pombal, située dans le district de Leiria et la région Centre ;
Ilha, paroisse civile de la municipalité de Santana, située dans l'île et la région autonome de Madère ;
 Ilha (Queijo São Jorge),  fromage portugais originaire des Açores